Jerzy Zaniewski (1891–), oficer artylerii Wojska Polskiego
 Jerzy Zaniewski (1900–1967), oficer kawalerii Wojska Polskiego